Cécile est morte – romanzo poliziesco di Georges Simenon con protagonista il commissario Maigret
Cécile est morte – film francese del 1944 diretto da Maurice Tourneur
Cécile est morte – primo episodio della serie televisiva Les enquêtes du commissaire Maigret
Cécile est morte – quarto episodio della quarta stagione della serie televisiva Il commissario Maigret